Lugny puede referirse a: 

 Lugny, comuna francesa situada en Aisne.
 Lugny, comuna francesa situada en Saona y Loira.